

Пнюв — село в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Пнюв — село в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Пнюв — село в гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Пнюв — село в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства